
Molekulska formula -{C21H30O2}- se može odnositi na:

 Abnormalni kanabidiol
 Kanabiciklol
 Kanabidiol
 Kanabihromen
 Progesteron
 Tetrahidrokanabinol